Alterswert ist die Bezeichnung für:

 den Sachwert eines Waldes, siehe Alterswert (Wald)
 ein von Alois Riegl geprägtes Wertverständnis für Denkmäler, siehe Alterswert (Denkmal)